Bełchatów (gromada 1954–1956) (powiat piotrkowski / bełchatowski)
 Bełchatów (gromada 1961–1972) (powiat bełchatowski)